Кара Блек і Олена Лиховцева були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Олена Дементьєва і Жанетта Гусарова

Дементьєва і Гусарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Даніела Гантухова і Ай Суґіяма з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Southern California Open
Acura Classic, парний розряд